Сент-Анн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 65 км на захід від Орлеана, 26 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 133 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 371,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Анн на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Анн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Анн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Анн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Анн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер